HMS Calcutta può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

 HMS Calcutta (1795) – East Indiaman
 HMS Calcutta (1831) – vascello
 HMS Calcutta (D82) – incrociatore della Classe C